Аоас ( или ) — фамилия.

Известные носители:
 Аоас Видал, Морено (Морено; род. 1983) — бразильский футболист.
 Аоас Корреа, Маркос (Маркиньос; род. 1994) — бразильский футболист.